Степаново — деревня в Касимовском районе Рязанской области, входит в состав Гиблицкого сельского поселения.

Население

Известные люди 
В деревне родился архитектор А. А. Ларкин.

Примечания 

Населённые пункты Касимовского района